Generador termoelèctric per radioisòtops, generador elèctric per efecte de la desintegració radioactiva
 GTR (de Gran Turisme Ràcing), una variant de Gran Turisme en el disseny d'automòbils
 GTR (grup) (de l'abreviació de guitar), grup musical anglès de rock progressiu